Under the Old Apple Tree – cortometraggio del 1907 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Under the Old Apple Tree – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America